Кубок Роберто Гомеса Педрозы (), также известный как Турнир Роберто Гомеса Педрозы (), Серебряный кубок () и Робертан () — национальный бразильский футбольный турнир, проходивший с 1967 по 1970 год. Турнир образовался в результате расширения турнира Рио-Сан-Паулу и считается предшественником современного чемпионата Бразилии.

Первыми организаторами были федерации футбола штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Однако с 1968 года руководство соревнованием приняла Конфедерация бразильского спорта. Турнир получил имя в честь бразильского вратаря Роберто Педрозы, который умер будучи действующим президентом Федерации футбола Паулисты в 1954 году.

История 
Турнир был создан в 1967 году, когда федерации футбола Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро приняли решение расширить состав участников турнира Рио-Сан-Паулу. В первом розыгрыше принимали участие клубы «Палмейрас», «Коринтианс», «Сантос», «Сан-Паулу», «Португеза», «Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама», «Ботафого», «Бангу», «Интернасьонал», «Гремио», «Атлетико Минейро», «Крузейро» и «Ферровиарио» (Куритиба).

В 1968 году к ним добавились «Баия», «Наутико» и «Атлетико Паранаэнсе». В 1969 году «Америка» заменила «Бангу» в качестве пятого представителя Рио-де-Жанейро, а Парана и Пернамбуку были представлены чемпионами штатов — «Коритибой» и «Санта-Крузом».

Чемпионы

Титулы по клубам

Примечания

Ссылки 
 Brazil — List of Winners Torneio Roberto Gomes Pedrosa

См. также 
 Турнир Рио-Сан-Паулу
 Чаша Бразилии
 Чемпионат Бразилии

Футбольные соревнования в Бразилии